Zmagania mężczyzn do 60 kg to jedna z siedmiu męskich konkurencji w zapasach w stylu klasycznym rozgrywanych podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2012. Pojedynki w tej kategorii wagowej odbyły się 6 sierpnia w hali ExCeL.

Klasyfikacja

Harmonogram 
Wszystkie godziny podane są w czasie brytyjskim letnim (UTC+01:00).

Turniej

Faza wstępna

Górna drabinka

Dolna drabinka

Faza medalowa

Repasaże

Finał

Przypisy 

Zapasy na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012